Prasad steht für

 das Wort für Barmherzigkeit oder Gnade aus dem Hinduismus, sowie für im Hindutempel dargebrachte Opfergaben, siehe Prasad

Prasad ist der Familienname folgender Personen:

 Ahuti Prasad († 2015), indischer Schauspieler
 Devi Prasad (1921–2011), indischer Künstler und Friedensaktivist
 Dipendra Prasad (* 1960), indischer Mathematiker
 Dipna Lim Prasad (* 1991), singapurische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Ganesh Prasad (1876–1935), indischer Mathematiker
 Gauri Shankar Prasad († 2014), indischer Politiker
 Gopal Prasad (* 1945), indischer Mathematiker
 Ishwari Prasad (1888–1986), indischer Historiker
 Janaka Prasad (* 1992), sri-lankischer Weitspringer
 Mahavir Prasad (1939–2010), indischer Politiker 
 Monica Prasad (* 1971), US-amerikanische Soziologin
 Nadia Prasad (* 1967), französisch-neukaledonische Langstreckenläuferin
 Nicholas Prasad (* 1995), kanadischer Fußballspieler
 Nivedita Prasad (* 1967), Hochschullehrerin für Handlungsmethoden und genderspezifische Soziale Arbeit sowie Aktivistin
 Paras Nath Prasad (* 1946), indischer Chemiker
 Rajendra Prasad (1884–1963), indischer Politiker und 1. Staatspräsident
 S. Arun Prasad (* 1988), indischer Schach-Großmeister
 Samta Prasad (1921–1994), indischer Tablaspieler
 Sitaram Prasad († 2014), indischer Politiker
 Udayan Prasad (* 1953), britischer Filmregisseur
 Vivek Prasad (* 2000), indischer Hockeyspieler

Siehe auch:

 Prasat Thong